Пандемията от коронавирус в Съединените американски щати започва на 15 януари 2020 г.

Първият заразен с коронавирус в страната е човек, който пристига от Китай. На 1 март 2020 г. е регистриран първия смъртен случай от коронавирус е жена на около 60 години, починала в болница във Вашингтон.

На 13 март 2020 г. президентът Доналд Тръмп обявява извънредно положение, поради разпространението на коронавируса SARS-CoV-2.

Статистика

Източници

Външни препратки 

  

САЩ
Обществено здравеопазване в САЩ
Бедствия и катастрофи в САЩ
2020 година в САЩ
Медицина в САЩ